

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Enw“ beginnt.

Enw 



Enwe 
 Enwezor, Okwui (1963–2019), nigerianischer Ausstellungskurator

Enwo 
 Enwonwu, Ben (1917–1994), nigerianischer Maler und Bildhauer